Tritrichomonosen sind durch Einzeller der Gattung Tritrichomonas hervorgerufene Parasitosen. Als Erreger kommen vor:
 T. foetus: Erreger der Trichomonadenseuche der Rinder und der Tritrichomonose der Katze
T. caviae: Erreger der Trichomoniasis des Meerschweinchens